Магнолија има више значења:
 Магнолија
 Магнолија (Кентаки)
 Магнолија (Ајова)
 Магнолија (Делавер)
 Магнолија (Тексас)
 Магнолија (Њу Џерзи)
 Магнолија (Арканзас)
 Магнолија (Илиноис)
 Магнолија (Минесота)
 Магнолија (Мисисипи)
 Магнолија (Охајо)
 Магнолија (Северна Каролина)